Buzura insularis är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1894. Buzura insularis ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
insularis